Egense (plaats), plaats in Denemarken
 Egense (parochie), parochie in Denemarken